La vendetta è mia (Vengeance is Mine) – romanzo di Mickey Spillane del 1950
La vendetta è mia (Fukushû suru wa ware ni ari) – film del 1979 diretto da Shōhei Imamura